Pelegrí, persona que realitza un pelegrinatge
 Pelegrí o pares pelegrins
 Tauró pelegrí o Cetorhinus maximus

 Biografies
 Antoni Pelegrí i Partegàs (Barcelona, 1907 - 2002), advocat i escriptor 
 Bernat Pelegrí, frare franciscà i Bisbe de Barcelona (1288- 1300) 
 Bonaventura Pelegrí i Torné (Lleida, 1879-1937), escriptor i eclesiàstic català
 Ermengol II d'Urgell dit el Pelegrí (1009 - Jerusalem, 1038), comte d'Urgell entre els anys 1010 i 1038
 Francesc Pelegrí Garriga (Mollerussa, 1913 - París, 1952), sindicalista i polític a Lleida 
 Joan Pelegrí i Partegàs (Barcelona, 1910- 1998) fou un metge, historiador i pedagog català
 Josep Maria Pelegrí i Aixut (Lleida, 1965), polític català
 Josep Pelegrí i Clariana (Abrera, Baix Llobregat, 1838 - Barcelona, 1878), pintor i esmaltador català 
 Maria Teresa Pelegrí i Marimon (Barcelona, 1907 - 1995), compositora catalana 
 Ricard el Pelegrí (Wessex, s. VII - Lucca, 722), noble anglès
 Teresa Pelegrí (cineasta), també coneguda com a Teresa de Pelegrí, directora i guionista catalana

 Geografia
 Mont Pelegrí, ciutadella a Trípoli (Líban)
 Puig Pelegrí (Cadaqués), muntanya al municipi de Cadaqués, a la comarca de l'Alt Empordà
 Puig Pelegrí (Palafrugell), muntanya al municipi de Palafrugell, a la comarca del Baix Empordà

 Arquitectura
 Can Pelegrí, casalot al municipi d'Ullastret (Baix Empordà) 
 Capella de Sant Pelegrí (Vilafranca del Penedès), edifici de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) 
 Sant Pelegrí de Biosca, església romànica al municipi de Biosca, a la comarca de la Segarra 
 Sant Pelegrí de Pinyana, capella del poble de Pinyana al terme del Pont de Suert